Alexander Goodwin Pierce est un personnage de fiction appartenant à Marvel Comics. Il s'agit d'un agent du SHIELD.

Description du personnage 

Alexander Goodwin Pierce est diplômé major de l’académie du SHIELD (Supreme Headquarters International Espionage Law-Enforcement Division) dans le domaine de la surveillance civile, servant au sein du département comptable du SHIELD, avant d’être affecté comme « agent dormant » du SHIELD, en tant qu’expert en décryptage des informations de niveau A récupérées auprès de l’organisation subversive d’Hydra.

Alexander Pierce est un combattant extrêmement doué, aussi bien en matière de combats à mains nues que de combats armés. S’il maîtrise de nombreuses armes, il est particulièrement doué dans le maniement des armes à feu. Mais il ne possède aucun pouvoir.

Apparition dans les comics 
Ce personnage apparait dans les comics suivants :
 Captain America (1): 
 Damage Control (2):  
 Daredevil (1): , Annual  
 Deathlok (Ltd Series):  et  
 Deathlok (1):  et  
 (Marvel UK) Motormouth: ,  à 
 Nick Fury: Agent Of S.H.I.E.L.D.  (2): 1-10, 12-20, 22-23, 25-30, 43, 45-47 
 Nick Fury Vs S.H.I.E.L.D.:   à  
 The Punisher Annual:  
 The Punisher: POV:   
 Secret Warriors:  et  
 X-Force:  et

Apparitions dans d'autres médias

Univers cinématographique Marvel 
Il est interprété par Robert Redford dans deux films de l'univers cinématographique Marvel.
 2014 : Captain America : Le Soldat de l'hiver réalisé par les frères Anthony et Joe Russo
Ami de Nick Fury, Alexander Pierce occupe le poste de Secrétaire du Conseil de Sécurité Mondial. Il se révèlera être un traître et membre de HYDRA et est éliminé par Fury.
 2019 : Avengers: Endgame réalisé par les frères Anthony et Joe Russo
Les Avengers survivants retournent dans le passé à la recherche des pierres de l'infini, notamment en 2012, au moment où Alexander Pierce est encore un membre du SHIELD.

Télévision 
Dans le téléfilm Nick Fury: Agent of SHIELD, diffusé en 1998 réalisé et par Rod Hardy, il est interprété par Niel Roberts.

Références

Liens externes 
  Alexander Pierce sur Marvel Database

Agent secret ou espion de fiction
Agent du SHIELD
Agent dormant dans la fiction
Personnage de fiction de l'État de New York